Mitrofan kan syfta på:

 Mitrofan Moskalenko – ett amfibiefartyg i Sovjetunionens flotta

Personer
 Mitrofan Belajev
 Mitrofan Ciobanu
 Mitrofan Kolosov
 Mitrofan Nedelin
 Mitrofan Kuzmitj Turskij